2 miejscowości w Polsce: 
 Jelitów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Jelitów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków

Zobacz też: Jelitowo